La 1ª Divisão 2020-2021 è stata la 31ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare è iniziata il 2 ottobre 2020 e si è conclusa il 9 maggio 2021, prolungandosi fino al 13 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 2020-2021.
 Sporting CP e Benfica qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2021-2022.
 Caxinas, Burinhosa, Belenenses e Sanjoanense retrocessi in 2ª Divisão 2021-2022.

Play-off

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Note

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2020
Calcio a 5 nel 2021